Vargas – stan Wenezueli

Osoby o tym nazwisku:
 Getúlio Vargas – brazylijski polityk
 Melissa Vargas – kubańska siatkarka